Антиасы () — род лучепёрых рыб из семейства каменных окуней (Serranidae). Большинство видов встречаются на глубоких рифах в тропической и субтропической Атлантике, часто значительно ниже глубины, достижимой для аквалангиста. Один вид A. noeli встречается на глубоких рифах в восточной части Тихого океана.

Самые крупные представители рода достигают 29 см в длину, тело окрашено в красный, розовый, оранжевый или желтый цвета. Они обычно встречаются в группах, питаются зоопланктоном. Антиасы являются последовательными протогиническими гермафродитами.

Классификация 
В прошлом в данный род включали гораздо больше видов, но они уже перенесены в другие роды, такие как Callanthias, Odontanthias и Pseudanthias и другие.

На ноябрь 2019 года в род включают 8 видов:

Примечания 

Каменные окуни